Kismet (pel·lícula de 1944), pel·lícula estatunidenca dirigida per William Dieterle i protagonitzada per Marlene Dietrich i Ronald Colman.
 Kismet (pel·lícula de 1955), pel·lícula musical estatunidenca de Vincente Minnelli i Stanley Donen.